Појам Лотар може да се односи на:

 Лотар I, цар Светог римског царства (840—855) и краљ Италије (818—855)
 Лотар II (краљ Лотарингије)
 Лотар III Саксонац, 
 Лотар Француски, краљ Француске (954—986)
 Лотар (стрип јунак), је измишљени лик из стрипа Мандрак мађионичар